IMPA ist die Abkürzung für:

 Instituto de Matemática Pura e Aplicada, nationales brasilianisches Forschungsinstitut für Mathematik, Rio de Janeiro 
 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nationaler Wetterdienst und ozeanographisches Institut Portugals

IMPA